Il Kisei 1999 è stata la 23ª edizione del torneo goistico giapponese Kisei.

Torneo preliminare

Tabellone

Finale degli sfidanti

Finale

Kisei